Бори́с Кли́мов: Климов, Борис Константинович (1889—1953) — русский и советский химик-технолог, профессор, доктор химических наук.